Thönnessen ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Thönnessen (* 1980), deutscher Betriebswirt
 Stephan Thönneßen (* 1962), deutscher Säbelfechter

Siehe auch:
 Thönnissen